

Pessoas
Eugene Lyons

Geografia dos Estados Unidos  

Lyons (Colorado)
Lyons (Geórgia)
Lyons (Illinois)
Lyons (Indiana)
Lyons (Kansas)
Lyons (Michigan)
Lyons (Nebraska)
Lyons (Ohio)
Lyons (Oregon)
Lyons (Pensilvânia)
Lyons Switch

Desambiguação
Desambiguações de topônimos